Augutis  ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom litauischen Verb augti, dt. 'wachsen'.

Weibliche Formen 
 Augutytė (ledig)
 Augutienė (verheiratet)
 Augutė (neutral)

Namensträger 

 Danas Augutis (* 1980), litauischer Politiker, Vizeminister der Umwelt
 Juozas Augutis (* 1955), litauischer Mathematiker
 Maria Augutis (* 1990), schwedische Leichtathletin

Familienname
Litauischer Personenname